

Новоберезовська сільська рада — сільське поселення, Ідрінський район, Красноярський край
 Новоберезовська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край